Фибигия () — род растений семейства .

Род назван в честь немецкого естествоиспытателя, профессора в Майнце Иоганна Фибига (, 1758—1792).

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения или полукустарники. Листья цельные.

Чашелистики прямостоячие, боковые — мешковидные при основании. Лепестки белые или жёлтые, цельные. Тычинки свободные, без зубцов, или короткие с одним зубцом. По обе стороны коротких тычинок по одной треугольной медовой желёзке. Завязь сидячая. Столбик явственный. Рыльце коротко-двулопастное. Плод — раскрывающийся, эллиптический или круглый, со спинок сплюснутый крупный стручочек; створки плоские, большей частью без жилок. Семена плоские, часто с кожистым крылом. Семядоли плоские; зародыш краекорешковый.

Виды 
Род включает 13 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Капустные
Флора Европы
Флора Западной Азии
Флора Северной Африки
Таксоны растений, названные в честь людей